Полтев — фамилия. Известные носители:

 Полтев, Василий Иванович (1900—1984) — советский учёный, специалист в области микробиологии и патологии пчёл и других насекомых, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Полтев, Егор Фёдорович (1918—2008) — полный кавалер ордена Славы.

